Шюбергсон ():

 Шюбергсон, Магнус Готфрид (; 1851—1925) — финский историк.
 Шюбергсон, Пер (; 1933—2007) — финский историк.

Примечания